Ме́ррилл — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Меррилл, Барзилл Уинфред (1864—1954) — американский музыкальный педагог.
 Меррилл, Боб (1921—1998) — американский композитор и автор песен.
 Меррилл, Гэри (1915—1990) — американский актёр кино и телевидения.
 Меррилл, Джеймс (1926—1995) — американский поэт, прозаик, драматург.
 Меррилл, Джон (род. 1992) — американский хоккеист.
 Меррилл, Мод Аманда (1888—1978) — американский психолог.
 Меррилл, Пол Уиллард (1887—1961) — американский астроном.
 Меррилл, Робби (род. 1963) — американский гитарист.
 Меррилл, Роберт:
 Роберт Меррилл (1917—2004) — американский певец, баритон.
 Меррилл, Рэнди — американский музыкальный звукоинженер. Лауреат премии Грэмми.
 Меррилл, Уильям Альфонсо (1869—1957) — американский ботаник и миколог.
 Меррилл, Уинифред (1898—1990) — американская скрипачка.
 Меррилл, Элмер Дрю (1876—1956) — американский ботаник, специализировавшийся на флоре Азиатско-Тихоокеанского региона.

Топонимы США 
  — город в Айове.
  — город в Висконсине.
  — деревня в Мичигане.
  — город в Мэне.
  — город в Орегоне.

Прочее 
 Меррилл — лунный кратер.

См. также 
 Merrill Lynch — самый крупный инвестиционный банк в мире (1914—2008).
 Skidmore, Owings and Merrill — архитектурное бюро.